Venetië (provincie), een voormalige provincie in de Italiaanse regio Veneto
 Venetië (metropolitane stad), de opvolger van die provincie
 Venetië (stad), de gelijknamige hoofdstad ervan en van die regio
 Venetie (Alaska), een dorp in de Verenigde Staten

Geschiedenis 
 Koninkrijk Lombardije-Venetië, in de 19e eeuw
 Republiek Venetië, een middeleeuwse en vroegmoderne staat met Venetië als hoofdstad

Sport 
 Venezia FC, voetbalclub uit Venetië (stad)

Zie ook 
Lijst van plaatsen bijgenaamd 'Venetië'
Venetier (schip, 1918)
Veneto